Козы может означать:

 Ко́зы — самки животных рода горных козлов ().
 Коза домашняя () — домашнее животное из рода горные козлы.
 «Козы» — комедия Кристофера Нила (США, 2012).

Топоним
 Козы — аул в Мартукском районе Актюбинской области Казахстана.
 Козы — старое название села Солнечная Долина в Судакском регионе Крыма.
 Козы — вариант названия реки Коз в Судакском регионе Крыма.

См. также 
 Коза (значения)
 Козки